Le Parti du travail est le nom de nombreux partis politiques ,  ou communistes.

 Parti du travail et de la justice sociale, rebaptisé Alternative électorale travail et justice sociale (WASG, Allemagne)
 Parti du travail d'Albanie
 Parti du travail de Belgique
 Parti congolais du travail
 Parti du travail de Corée
 Parti du travail de Corée du Nord
 Parti du travail de Corée du Sud
 Parti du travail (Lituanie)
 Parti du travail (Mexique)
 Parti ouzbek du travail
 Parti suisse du travail
 Parti du travail patriotique et démocratique (Tunisie)
 Parti du travail du peuple (Turquie)
 Parti du travail (Turquie)

Voir aussi 
 
 

ar:حزب العمل